Ленинаул — село (аул) в Ногайском районе Дагестана. Центр Арсланбекского сельсовета.

География 
Расположено к северо-востоку от районного центра Терекли-Мектеб.

Ближайшие населённые пункты: на юго-западе — сёла Калининаул и Нариман.

Население 

По данным переписи населения 2002 года, численность населения села составила 519 жителей, в том числе 97 % — ногайцы.

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Дагестана
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина